Хикки или Хики () — английская фамилия, образованная от ирландской ().

Известные носители

Хикки 
 Хикки, Ричард — американский программист.
 Хикки, Уильям (1927—1997) — американский актёр.

Хики 
 Хики, Джеймс Алоизиус (1920—2004) — американский кардинал.
 Хики, Кенни (род. 1966) — американский музыкант.
 Хики, Эрон (род. 2002) — шотландский футболист.

Другое 
 Хики — японская денежная единица.

См. также 
 Хикикомори — люди, чаще молодёжь, ведущие отшельнический образ жизни, в основном за счёт родственников. Сокращённо: хикки.
 Сякканхо